Trafic de coco est le  de la série de bande dessinée Félix de Maurice Tillieux. L'ouvrage est publié en 1982.

Histoires

Aventure au Chili

Synopsis

Personnages principaux

Les mésaventures De L'inspecteur Cabarez

Synopsis

Personnages principaux

Trafic de coco

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

Album de Félix
Album de bande dessinée sorti en 1982